

Patronyme 
 Anne Poiret, auteur de L'Ultime tabou. Femmes pédophiles, femmes incestueuses, Patrick Robin Éditions .
 Jean Poiret (1926-1992), acteur français.
 Jean Louis Marie Poiret (1755-1834), botaniste et explorateur français,  auteur de Flore médicale, à laquelle participa François-Pierre Chaumeton.
 Marie-Françoise Poiret, auteur du livre Le Monastère royal de Brou, Éditions Du Patrimoine, CNMHS, Paris, 2000 .
 Paul Poiret (1879-1944), couturier français, précurseur du style Art Déco.
 Pierre Poiret (1646-1719), philosophe et théologien, auteur de Économie de la nature (1686), ouvrage dans lequel il résuma les idées d'Antoinette Bourignon. Voir  Pierre Poiret.  
 Philippe Poiret, musicien, cofondateur dans les années 1970 de Brain Damage, groupe rock français.
 Sidonie Poiret, dite Fernande d'Erlincourt (1861-19..), anarchiste française.

Personnages de fiction 
 Poiret, un des personnages de Balzac dans Le Père Goriot. Assez caricatural, c'est l'un des pensionnaires de la maison Vauquer.
(Voir la récente étude de Denis Miannay dans la revue Gaïac de l'IUFM de La Martinique, , .)

Lien externe

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de patronyme